Европско првенство у баскету у организацији ФИБА Европе (; такође познато и као Европско првенство 3 на 3, Европско првенство у кошарци 3 на 3, или Европско првенство 3x3, Европско првенство у кошарци 3x3) кошаркашки је турнир за репрезентације у уличној кошарци 3 на 3 (тзв. баскету). Такмичење је основано 2014. године.

Репрезентација има укупно четири члана. У мушкој и женској конкуренцији се такмичи по 12 националних тимова. Победник утакмице је тим који први стигне до 21 поена или има више поена након истека регуларног времена (два пута по пет минута). Игра се на један кош.

Мушкарци

Досадашња првенства

Медаље

Жене

Досадашња првенства

Медаље

Види још 
 Европско првенство у кошарци

Спољашње везе 
Фиба Европа за баскет 3 на 3

Баскет
баскет